Ранчо лос Перез има више значења:

 Ранчо лос Перез (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лос Перез (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо лос Перез (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо лос Перез (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо лос Перез (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику